Lily Ann Zhang (* 16. Juni 1996 in Redwood City, Kalifornien) ist eine US-amerikanische Tischtennisspielerin. Sie vertrat ihr Land zweimal bei den Olympischen Spielen.

Werdegang 
Lily Zhang begann im Alter von sieben Jahren mit dem Tischtennisspielen, gefördert wurde sie unter anderem von Dennis Davis. Mit elf Jahren wurde sie bereits in das Jugend-Nationalteam aufgenommen. Gewinnen konnte sie die nationalen Meisterschaften mit der Mannschaft im Jahr 2008. Bereits zwei Jahre später war sie die beste US-amerikanische Jugendspielerin. 2010 und 2011 gewann Zhang erneut die Nationalen Meisterschaften in ihrer Altersklasse, 2011 holte sie bei den Panamerikanische Spielen sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft die Bronzemedaille. Dadurch verbesserte sie sich in der ITTF-Weltrangliste um über 100 Plätze. Beim in der Tradition der Ping-Pong-Diplomatie stehenden Qatar Peace and Sport Cup konnte sie 2011 mit der Russin Anna Tikhomirova Gold gewinnen.

Ab 2012 spielte sie zunehmend im Erwachsenenbereich. So konnte sie durch einen Sieben-Satz-Erfolg über Ariel Hsing Gold bei den Nationalen Meisterschaften gewinnen. Zudem qualifizierte sie sich sportlich für die Olympischen Spiele 2012 in London. Dort scheiterte sie jedoch in der ersten Runde an Cornelia Molnar, im Achtelfinale des Team-Wettbewerbs verloren die USA mit 0:3 gegen Japan. Auch an den Nordamerikanischen Meisterschaften konnte Zhang teilnehmen, wo sie das Finale gegen Erica Wu gewann. Bei den Jugend-Weltmeisterschaften erreichte die Amerikanerin das Viertelfinale und unterlag dort Gu Yuting mit 2:4. Weitere Turnierteilnahmen folgten 2013, als sie bei den US Open das Halbfinale erreichte und dort Elizabeta Samara unterlag. Im Januar dieses Jahres erreichte sie zudem erstmals einen Platz in den Top 100 der Weltrangliste, im Mai 2013 wurde sie bestplatzierte amerikanische Spielerin. 2014 gewann sie die Bronzemedaille bei den Olympischen Jugendspielen.

Im Jahr 2016 konnte sie sich erneut für die Olympischen Spiele qualifizieren, bei denen sie die dritte Runde erreichte, und durch eine Wildcard am World Cup teilnehmen. Hier scheiterte sie im Achtelfinale mit 1:4 an Cheng I-ching. 2017 wurde sie wieder nationale Meisterin und schlug bei der Weltmeisterschaft in Düsseldorf unter anderem Sabine Winter, bevor sie in der erstmals von ihr erreichten Runde der letzten 32 gegen Li Jie verlor. Durch ihren Sieg beim Pan American Cup qualifizierte sie sich für den World Cup, wo sie in der Gruppenphase ausschied. Im Jahr 2018 gewann sie erneut die Nationalen Meisterschaften und schloss sich dem Bundesligisten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim an, den sie ein Jahr später in Richtung des SV DJK Kolbermoor verließ.

Das Jahr 2019 begann sie auf Weltranglistenplatz 95. Im Laufe des Jahres gewann sie dann bei der Panamerikameisterschaft alle vier Titel, kam beim Team World Cup mit den USA ins Viertelfinale und schlug beim World Cup, an dem sie wieder durch eine Wildcard teilnehmen konnte, unter anderem Sofia Polcanova und die Top-10-Spielerin Miu Hirano, sodass sie am Ende als erste US-Amerikanerin und erste nicht in Asien oder Europa geborene Spielerin den 4. Platz belegte. Im Dezember rückte sie in der Weltrangliste auf Platz 26 vor und erhielt den ITTF Breakthrough Star Award.

2021 machte Lily Zhang öffentlich, dass sie seit vielen Jahren an Depressionen und Angstzuständen leidet. In diesem Jahr kam sie sowohl bei ihren dritten Olympischen Spielen als auch bei der Weltmeisterschaft unter die besten 32, bei der WM gewann sie zudem an der Seite des Chinesen Lin Gaoyuan Bronze im Mixed und damit die erste WM-Medaille für die USA seit 1959.

Doppelpartnerinnen 
Nennung bei mindestens drei gemeinsamen Turnieren im jeweiligen Jahr.
 2009, 2011, 2013:  Ariel Hsing
 2014:  Prachi Jha
 2015:  Zheng Jiaqi
 2018–2019:  Wu Yue

Turnierergebnisse  
Ergebnisse von Lily Zhang:

Weblinks 
 Lily Zhang Artikel über Lily Zhang auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)
 Weltranglistenplatzierungen
  (abgerufen am 28. Oktober 2018)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Vereinigte Staaten)
Tischtennisspieler (SV DJK Kolbermoor)
Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
US-Amerikaner
Geboren 1996
Frau